Я́ков Григо́рьевич Куце́нко (22 ноября 1915, Киев, Российская империя — 13 августа 1988, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский спортсмен штангист-тяжеловес и тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1940), заслуженный тренер СССР. Отличник физической культуры (1947).

Одиннадцать раз был чемпионом УССР (1936—1938, 1940—1941, 1944—1945, 1947—1949 и 1955 годах). Четырнадцать раз становился чемпионом СССР (1937—1940 и 1943—1952 годах). Двукратный чемпион Европы (1947, 1950). Установил 53 всесоюзных рекорда и 3 мировых. 

Чемпион III Летней Рабочей Олимпиады в Антверпене (1937). Знаменосец сборной СССР на церемонии открытия первых для неё летних Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки.

Биография 
В 1936 году выиграл свой первый чемпионат Украины в Ирмино в полутяжёлом (тогда — до 82,5 кг) весе. С 1937 года выступал в тяжёлом весе.

В 1937 году победил рекордсмена СССР Серго Амбарцумяна на чемпионате СССР в Тбилиси.

В 1938 году первым среди штангистов СССР преодолел 400-килограммовый рубеж в троеборье — 410 кг.

С 1954 по 1963 был старшим тренером сборной СССР.

Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Отец киноредактора и сценаристки Светланы Куценко (1940—2017).

Публикации 
 Куценко, Я. «Золотые килограммы» (1968)
 Куценко, Я. «В жизни и спорте» (1975)
 Куценко, Я. «В большом троеборье»
 Куценко, Я. «Сила, здоровье, красота»

Примечания

Ссылки 
 22 ноября 1915 года в Киеве родился Яков Григорьевич Куценко
 

Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Тренеры СССР по тяжёлой атлетике
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1952 года
Похороненные на Байковом кладбище